Тази статия представлява списък на известни хора от Полша.

Кралски особи 
 Болеслав I Храбри (Полша)
 Владислав II (ок. 1350 – 1434)
 Владислав III
 Кажимеж IV Ягелончик
 Сигизмунд III (1566 – 1632)
 Станислав Август Понятовски

Писатели 
 Витолд Гомбрович (1904 – 1969)
 Джоузеф Конрад (1857 – 1924)
 Станислав Лем (р. 1921)
 Аркадий Фидлер (1894 – 1985)
 Адам Мицкевич
 Юлиуш Словацки
 Циприан Норвид
 Чеслав Милош
 Вислава Шимборска
 Хенрик Сенкевич

Политици 
 Кажимеж Пуласки
 Збигнев Бжежински (р. 1928)
 Лех Валенса (р. 1943)
 Юзеф Вибицки
 Феликс Дзержински (1877 – 1926)
 Лех Качински
 Александър Квашневски (р. 1954)
 Габриел Нарутович (1865 – 1922)

Религия 
 Папа Йоан Павел II (1920 – 2005)

Учени, откриватели и изследователи 
 Николай Коперник (1473 – 1543)
 Мария Кюри (1867 – 1934)
 Игнаци Лукашевич (1822 – 1882), откривател на газената лампа
 Александър Гейщор
 Людвик Заменхоф

Музиканти, певци и певици 
 Фредерик Шопен
 Паулина Горанов (р. 1997)

Химици 
 Антони Грабовски

Философи 
 Лешек Колаковски (1927 – 2009)

Скулптори 
 Юзеф Гославски (1908 – 1963)